Воображаемый музей — эссе Андре Мальро, впервые изданное в 1947 году и позже вошедшее (в качестве первой части) в роман «Голос тишины», изданный в 1951 году. Третье, существенно переработанное, издание было опубликовано в 1965 году. Также «Воображаемый музей» – метод систематизации и интерпретации изобразительного искусства, разработанный художником Михаилом Шемякиным в 1960-е годы.

Воображаемый музей Андре Мальро 

Музей ввёл новую связь между произведениями искусства. Это исследование и размышление над феноменами в истории искусств, возникающими в период Возрождения и существующими только в Европе.

Этот принципиально новый способ выстраивания взаимоотношений между произведениями согласно их функциям приводит к тому, что Мальро называет метаморфозами. Распятие не отображает распятие, портрет не является портретом кого-то; произведения искусства всегда были фиксациями двух плоскостей реальности — или той, что реально объективно существует (природа, человек), или не существующей (религия, драмы). Больше не рассматривается сугубо украшательская, пышная (золото, декор) плоскость искусства, а рассматриваются идеи отображаемого.

Противопоставление этих плоскостей искусства, концептуализация отображаемого, исследование метаморфоз в искусстве являются совершенно новым способом понимания истории искусства.

Это противостояние противоречий являет собой осознание поисков всего возможного — искусства, воссоздания вселенной образов, осознания роли человека в этом процессе и, в связи с этим, новых идей в гуманизме. Для Мальро, человек воссоздаёт мир перед Богом и завоёвывает реальность особым методом — искусством, в чём и есть смысл его жизни вопреки забвению и смерти. Золото, как издревле почитаемый драгоценный металл, являет собой воображаемый музей, так как не несёт ценности само по себе, а ценно для конкретного реципиента. Метафорический музей — это результат случайностей, курьёзов. Путешествие — метафора репрезентации образов в памяти, которая длится до смерти человека.

Но сегодня, благодаря фотографии, можно единовременно работать с произведениями всех цивилизаций за всю историю. Поэтому становится возможным решать многие проблемы, связанные с искусствоведческими и архивными исследованиями.

Воображаемый музей Михаила Шемякина 

Воображаемый музей Михаила Шемякина берет свое начало в 1960-х гг.: «В свое время, в далекие 60-е годы, я начал собирать, сравнивать и анализировать репродукции произведений изобразительного и ритуального искусства – Метафизические головы, Метафизические фигуры – в целях синтезировать общность произведений разных мастеров, понять суть образа и на основе этого попытаться создать новую знаковую систему в искусстве XX века», – отмечал Михаил ШемякинЕго основой стал анализ и классификация образов, символов, предметов и художественных приемов в произведениях различных видов искусства путем сопоставления изображений на основе визуальной общности, собранных Михаилом Шемякиным из книг, каталогов выставок и аукционных домов, гравюр, фотографий музейных экспонатов и др.

Исследование ведется уже на протяжении более чем 50 лет, выявляет целые пласты истории мировой культуры и показывает как один и тот же образ, символ, форма может трансформироваться в искусстве в различные эпохи и у разных народов. 

Теоретическое осмысление своей эстетической программы Шемякин представил в трактате «Метафизический синтетизм» (1967). Этот текст, написанный совместно с философом Владимиром Ивановым, вместил в себя их основные принципы в искусстве. Он служит ключом к пониманию значимости исследований для самого художника, а также для выявления и уточнения принципиально важных особенностей его творческой индивидуальности.

Это своего рода философско-эстетическая система восприятия мира, которую Шемякин начинает разрабатывать задолго до знакомства с Мальро и которой находит, в первую очередь, практическое применение, используя в качестве своего творческого метода. Но одновременно это его независимый взгляд на историю искусства, который под влиянием концепции о «воображаемом музее» развился в полувековое размышление о трансформации визуальных символов и образов в искусстве во всей их психологической динамике и семантической вариативности.

В фонде «Воображаемого музея Михаила Шемякина» миллионы единиц хранения, среди которых изображения, собранные из редких книг, альбомов, аукционных каталогов и других источников. Масштабы, глубина и временная протяженность (более полувека) этих исследований не сравнимы ни с какими другими «воображаемыми музеями», созданными художниками или кураторами.

Литература 
 
 
 Сазонова О.А. «Воображаемый музей Михаила Шемякина» – творческий метод художника или инструмент искусствоведческого познания? – Российская Академия художеств. Институт имени И. Е. Репина. Научные труды. СПб.: Изд. Ин-та им. И. Е. Репина, 2019, – с. 212-233
 Даверио Ф. Воображаемый музей. Прогулки свободного духа среди шедевров искусства / пер. с ит. И. Волкова, М. Челинцева. М. : Слово/Slovo, 2018. 360 c.
 Петряков А. М. Михаил Шемякин. Зазеркалье Мастера. СПб. : ОЛМА Медиа Групп, 2008. 445 с.
Шемякин М. Буква. Слово. Текст в искусстве. СПб. : Фонд художника Михаила Шемякина, 2015. 398 с.
 Chemiakin Mihail [Каталог-резоне : в 2 т. / сост. М. М. Шемякин] / Copyrigth Mihail Chemiakin. New York : Mosaik Press, 1986. 500 с.

Примечания 

Эссе 1947 года
Эссе об искусстве
Эссе на французском языке
История искусства